Nauczyciel z przedmieścia (powieść)
 Nauczyciel z przedmieścia (film 1967)
 Nauczyciel z przedmieścia (film 2001)